Étienne Martin peut désigner :
 Étienne Martin (1746-1834), maire de Marseille ;
 Étienne Martin (1856-1945), peintre, aquarelliste, écrivain d'art et musicien ;
 Étienne Martin (1913-1995), sculpteur français ;
Étienne Martin de Pinchesne (1616-1680), homme de lettres français.

Voir aussi
 Étienne Martin de Beurnonville, (1789-1876), militaire français
 Étienne-Martin de Vaugine de Nuisement (1724-1794), officier français
 Étienne de Saint-Martin (1831-1911), homme politique français